A Rádio Comunitária Caiense é uma rádio comunitária que fica em São Sebastião do Caí. Toca todos os gêneros musicais, transmitindo programas culturais (inclusive na variante riograndense do dialeto germânico-brasileiro Riograndenser Hunsrückisch), sociais, religiosos, esportivos e artísticos.

História da Rádio 
O primeiro presidente da RCC foi Luiz Bromaldo Padilha em 22/07/1997. Em 15 de novembro de 2003 a rádio entrou no ar e o presidente era Pio Rambo.

Atualmente o presidente da rádio é Carlos Omar Cornélius Silva (Tinta).

Ligações externas 
 

Estações de rádio livres
São Sebastião do Caí
Estações de rádio do Rio Grande do Sul
Imigração alemã no Rio Grande do Sul